Pocher steht für:
 Pochwerk, eine Maschine zum Zerkleinern (Pochen) von Erz
 Pocher – gefährlich ehrlich!, Fernsehsendung von RTL

Pocher heißen:

 Pocher (Heidenreichstein), Stadtteil von Heidenreichstein, Niederösterreich
 Pocher (Unternehmen), ehemaliger italienischer Modellhersteller

Personen:
 Amira Pocher (* 1992), österreichische Fernsehpersönlichkeit
 Erhard Pocher (* 1954), deutscher Ringer
 Oliver Pocher (* 1978), deutscher Entertainer

Siehe auch:
 Pochert